Diplodocinae ("diplodocini") je podčeleď obřích sauropodních dinosaurů z čeledi Diplodocidae. Žili v období pozdní jury až spodní křídy, asi před 155 až 136 miliony let, a to na území západu dnešní Severní Ameriky, v Africe a v Jižní Americe. V současnosti řadíme do této podčeledi s jistotou rody Tornieria, Supersaurus, Leinkupal, Galeamopus, Diplodocus, Kaatedocus a Barosaurus.

Někteří zástupci této podčeledi dosahovali značných rozměrů, například délky přes 30 metrů a hmotnosti v řádu desítek tun. Severoamerický pozdně jurský rod Supersaurus (který spadá dle různých analýz buď do této podčeledi nebo do podčeledi Apatosaurinae) mohl být dlouhý dokonce přes 40 metrů, což by z něho činilo nejdelšího dosud známého obratlovce vůbec.

Kladogram 
Kladogram čeledi Diplodocidae podle autorů Tschopp, Mateus, a Benson (2015).

Odkazy

Reference

Literatura 
 Taylor, M. P. (2010). Sauropod dinosaur research: a historical review. Pp. 361–386 in Moody, R. T. J., Buffetaut, E., Naish, D. and Martill, D. E. (eds.). Dinosaurs and Other Extinct Saurians: A Historical Perspective. London: The Geological Society, Special Publication No. 34.
 McIntosh, J. S. (1990). Sauropoda. In D. B. Weishampel, P. Dodson, and H. Osmólska (eds.), The Dinosauria, University of California Press, Berkeley, 345–401.

Externí odkazy 
 

Vyhynulí plazi
Plazopánví dinosauři
Sauropodní dinosauři